Behnert ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Behnert (1930–2015), deutscher Bergmann und Autor
 Holger Behnert (* 1964), deutscher Fußballspieler